Nordkrokmossor (Sarmentypnum) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Tuom. och T.J.Kop.. Nordkrokmossor ingår i familjen Calliergonaceae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Egentliga bladmossor